A 895-ös busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, mely Szentendrét és Szigetmonostort köti össze.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| ||37
|align=left|
|-
|1|| Szentendre, Római kőtár||36
|align=left|
|-
|2|| Szentendre, Bükkös patak||35
|align=left|
|-
|3|| Szentendre, Izbégi elágazás||34
|align=left|
|-
|4|| Szentendre, Pismány ABC||33
|align=left|
|-
|5|| Szentendre, Danubius szálló||32
|align=left|
|-
|6|| Szentendre, Papszigeti bejárati út||31
|align=left|
|-
|7|| Szentendre, Horgony utca||30
|align=left|
|-
|8|| Szentendre, Barackvirág utca||29
|align=left|
|-
|9|| Szentendre, szigetmonostori rév||28
|align=left|
|-
|10|| Leányfalu, Akácos út||27
|align=left|
|-
|11|| Leányfalu, Boldogtanyai út||26
|align=left|
|-
|12|| Leányfalu, Erkel Ferenc utca||25
|align=left|
|-
|13|| Leányfalu, pócsmegyeri rév||24
|align=left|
|-
|14|| Leányfalu, Alszeghy Kálmán tér||23
|align=left|
|-
|15|| Leányfalu, Seres utca||22
|align=left|
|-
|16|| Leányfalu, Tavasz utca||21
|align=left|
|-
|17|| Tahitótfalu, Újtelep||20
|align=left|
|-
|18|| Tahitótfalu, MTA üdülő||19
|align=left|
|-
|19|| Tahitótfalu, Hídfő||18
|align=left|
|-
|20|| Tahitótfalu, Hősök terevonalközi végállomás||17
|align=left|
|-
|21|| Tahitótfalu, Vízmű telep||16
|align=left|
|-
|22|| Pócsmegyer, bejárati út||15
|align=left|
|-
|23|| Pócsmegyer, orvosi rendelő||∫
|align=left|
|-
|24|| Pócsmegyer, rév||∫
|align=left|
|-
|25|| Pócsmegyer, iskola||14
|align=left|
|-
|∫|| Pócsmegyer, rév||13
|align=left|
|-
|∫|| Pócsmegyer, orvosi rendelő||12
|align=left|
|-
|26|| Pócsmegyer, bejárati út||11
|align=left|
|-
|27|| Surány, Galamb utca*||10
|align=left|
|-
|28|| Surány, Rózsa utca 41.*||9
|align=left|
|-
|29|| Surány, Rózsa utca 15.*||8
|align=left|
|-
|30|| Surány, Napsugár tér*||7
|align=left|
|-
|31|| Surány, Rózsa utca 15.*||6
|align=left|
|-
|32|| Surány, Rózsa utca 41.*||5
|align=left|
|-
|33|| Surány, Galamb utca*||4
|align=left|
|-
|34|| Surány, Mély út||3
|
|-
|35|| Surány, Gödszigeti út||2
|
|-
|36|| Szigetmonostor, iskola||∫
|
|-
|∫|| Szigetmonostor, Szabadság tér||1
|
|-
|37|| Szigetmonostor, faluházvégállomás||0
|
|}
*Nem érinti az összes menet

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szentendre autóbuszvonalai
Tahitótfalu